USS West Virginia — кораблі ВМС США, названі на честь штату Західна Вірджинія.

 USS West Virginia (ACR-5) — броненосний крейсер типу «Пенсильванія». Збудований у 1905 році. У 1916 році перейменований на «Huntington». Зданий на злам у 1930 році.
 USS West Virginia (BB-48) — лінійний корабель типу «Колорадо». На службі протягом 1923-1947 років. Зданий на злам у 1959 році.
 USS West Virginia (SSBN-736) — підводний човен типу «Огайо». Збудований у 1990 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни